Cephalobranchia macrochaeta är en snäckart som beskrevs av Bonnevie 1913. Cephalobranchia macrochaeta ingår i släktet Cephalobranchia och familjen Thliptodontidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
macrochaeta